Криницына:
 Криницына, Алла Евгеньевна (Алла Сурина; род. 1956) — российский кинорежиссёр, сценарист.
 Криницына, Маргарита Васильевна (1932—2005) — советская и украинская актриса.

См. также 
 Криницын
 Вулкан Креницына